Премия XBIZ лучшей актрисе — пары () — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручавшаяся компанией XBIZ лучшей актрисе за работу в паре. Была введена в 2013 году.

В конце 2019 года награда была заменена новой категорией под названием «Лучшая актриса — эротический фильм» (Best Actress — Erotic-Themed Movie).

Последняя на 2020 год обладательница данной награды — Кристен Скотт (за фильм Greed, Love and Betrayal).

Лауреаты и номинанты

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Списки актрис
Награды, появившиеся в 2013 году
Награды актрисам
Появились в 2013 году в США
Исчезли в 2020 году